Лампе () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1897—1948) — немецкий экономист.
 фон Лампе Алексей Александрович (1885—1967) — генерал-майор Генерального штаба (1921).
 Лампе, Вальтер (1872—1964) — немецкий композитор и пианист.
 Лампе, Карлос (род. 1987) — боливийский футболист, вратарь.
 Лампе, Фредерик Адольф (1683—1729) — реформатский богослов.
 Лампе, Фридрих (1781—1823) — юрист, профессор Дерптского университета.
 Лампе, Ютта (1937—2020) — немецкая актриса.

См. также